Ало́нсо ( або ) — чоловіче ім'я, а також прізвище іспанського походження. Також розповсюджене в країнах Латинської Америки. Відомі носії:

Носії імені 
 Алонсо де Ерсійя і Суніга (* 1533 — † 1595) — іспанський дворянин, поет.
 Алонсо де Охеда (* 1470 — † 1515) — іспанський конкістадор.
 Алонсо Де Салазар († 1526) — іспанський мореплавець.
 Алонсо Черч (* 1903 — † 1995) — американський математик і логік.

Носії прізвища 
 Дієго Мартін Алонсо Лопес (;  1975) — уругвайський футболіст, згодом — тренер збірної Уругваю з футболу.
 Ернесто Алонсо (; 1917—2007) — мексиканський актор, продюсер та режисер.
 Йоанна Алонсо (;  1983) — іспанська спортсменка (тайський бокс), дворазова чемпіонка світу за версією AITMA (2017, 2018).
 Норберто Алонсо (;  1953) — аргентинський футболіст, півзахисник, чемпіон світу 1978 року.
 Маркос Алонсо Мендоса (;  1990) — іспанський футболіст,
 Фернандо Алонсо (;  1981) — іспанський автогонщик.
 Хабі Алонсо (, уроджений — Хав'єр Ало́нсо Ола́но, ; ( 1981) — іспанський футболіст.
 Хесус Алонсо-Монтеро (;  1928) — іспанський літературознавець і мовознавець.
 Хосе Алонсо (;  1947) — мексиканський актор.
 Хосе Луїс Алонсо (;  1976) — іспанський хокеїст, воротар.

Див. також 
 Фернандо Алонсо (значення)
 Хуан Алонсо

Іспанські прізвища
Іспанські імена
Чоловічі імена